Arapahoe ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arapahoe (Colorado), im Cheyenne County
 Arapahoe (Nebraska), im Furnas County
 Arapahoe (North Carolina), im Pamlico County
 Arapahoe (Wyoming), im Fremont County
 Arapahoe County, Verwaltungseinheit in Colorado

Arapahoe oder Arapaho ist außerdem der Name eines nordamerikanischen Volksstammes und dessen Sprache.

Sonstiges:
 Arapahoe County Airport, Airport im Arapahoe County, Colorado
 Arapahoe Municipal Airport, Airport im Furnas County, Nebraska
 Arapahoe Creek (Missouri), Fließgewässer im Andrew County
 Arapahoe Creek (Wyoming), Fließgewässer im Sweetwater County
 Arapahoe Canal, Fließgewässer im Douglas County, Colorado
 Arapahoe Ditch, Fließgewässer im Fremont County, Wyoming
 Arapahoe Group of Claims, Mine im Boulder County, Colorado
 Arapahoe Mine, Mine im Teller County, Colorado
 Arapahoe Pit, Mine im Boulder County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Arapahoe Acres, in Englewood, Connecticut, ID-Nr. 98001249
 Arapahoe and Lost Creek Site, in Hadsell Cabin, Wyoming, ID-Nr. 86000352